Robert Blake (acteur) - Amerikaans acteur
 Robert Blake (admiraal) - Brits ontdekkingsreiziger en adminraal
 Robert Blake (voetballer) - Welsh voetballer